Саудовская Про-Лига 1999/2000 () — 
24-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 13 октября 1999 года и завершился 17 мая 2000 года.

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1999/2000
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1999 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000